Choisy (motorfiets), een Belgisch historisch merk van motorfietsen

 Choisy (gemeente), een gemeente in het Franse departement Haute-Savoie
ook:
Choisy-la-Victoire, een gemeente in het Franse departement Oise